Sale (Anglaterra)
 Sale (Itàlia)
 Sale (Marroc)
 Sale (Tràcia)